Chelsae Durocher – modella canadese
 Marie-Rose Durocher – religiosa canadese
 Leo Durocher – giocatore di baseball e allenatore di baseball statunitense